Firnhaber bezeichnet

 Firnhaber (Familie), seit 1438 in Schwäbisch Hall nachweisbare Familie

Firnhaber ist der Familienname folgender Personen:

 Catarina dos Santos Firnhaber (* 1994), deutsche Politikerin (CDU)
 Friedrich August Firnhaber (1823–1887), Kommerzienrat und Namensgeber für Augsburger Stadtteil Firnhaberau
 Georg Firnhaber von Eberstein gen. Jordis (1797–1848), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Ingo Firnhaber (* 1942), deutscher Schachspieler 

 Lucas Firnhaber (* 1997), deutscher Handballspieler 
 Sebastian Firnhaber (* 1994), deutscher Handballspieler 
 Wolf-Dieter Firnhaber (1934–1981), deutscher CDU-Politiker

Siehe auch:
 Augsburg-Firnhaberau